|-
| (63101) 2000 WT146||||25 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63102) 2000 WD149||||29 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63103) 2000 WG149||||22 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63104) 2000 WR151||||29 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63105) 2000 WW151||||29 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63106) 2000 WE152||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63107) 2000 WX152||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63108) 2000 WB154||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63109) 2000 WK154||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63110) 2000 WQ158||||30 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63111) 2000 WG161||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63112) 2000 WS161||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63113) 2000 WB163||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63114) 2000 WA164||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63115) 2000 WH165||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63116) 2000 WT165||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63117) 2000 WJ169||||26 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (63118) 2000 WR171||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63119) 2000 WX171||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63120) 2000 WW172||||25 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63121) 2000 WL173||||25 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63122) 2000 WR173||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63123) 2000 WB174||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63124) 2000 WK174||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63125) 2000 WV174||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63126) 2000 WV181||||25 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63127) 2000 WW181||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63128) 2000 WD182||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 63129 Куртеманче (Courtemanche)||||30 листопада 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (63130) 2000 WA184||||30 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63131) 2000 WG186||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63132) 2000 WF188||||17 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63133) 2000 WH188||||18 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63134) 2000 WU190||||18 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63135) 2000 WX190||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63136) 2000 WD191||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63137) 2000 WM191||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63138) 2000 WQ191||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63139) 2000 WR191||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63140) 2000 WT191||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63141) 2000 WD192||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63142) 2000 XZ||2000 XZ||2 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63143) 2000 XS1||||3 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63144) 2000 XQ3||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 63145 Чомусеон (Choemuseon)||||4 грудня 2000||Обсерваторія Богюнсан||І.-Б. Джеон, Б.-К. Лі
|-
| (63146) 2000 XM14||||1 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63147) 2000 XF19||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63148) 2000 XQ19||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63149) 2000 XM22||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63150) 2000 XH23||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63151) 2000 XR23||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63152) 2000 XC27||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63153) 2000 XF28||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63154) 2000 XR37||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63155) 2000 XZ39||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 63156 Лічхон (Yicheon)||||5 грудня 2000||Обсерваторія Богюнсан||І.-Б. Джеон, Б.-К. Лі
|-
| (63157) 2000 YL2||||19 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63158) 2000 YA4||||20 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63159) 2000 YF6||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63160) 2000 YN8||||16 грудня 2000||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (63161) 2000 YZ10||||22 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63162) 2000 YE11||||22 грудня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец, Петер Кушнірак
|-
| 63163 Єрусалим (Jerusalem)||||23 грудня 2000||Обсерваторія Клеть||М. Кочер
|-
| (63164) 2000 YU14||||23 грудня 2000||Обсерваторія Уенохара||Обсерваторія Уенохара
|-
| (63165) 2000 YY14||||20 грудня 2000||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (63166) 2000 YW17||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63167) 2000 YY17||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63168) 2000 YH20||||25 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63169) 2000 YM31||||31 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63170) 2000 YE33||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (63171) 2000 YU40||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63172) 2000 YN41||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63173) 2000 YX52||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63174) 2000 YB55||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63175) 2000 YS55||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63176) 2000 YN59||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63177) 2000 YJ63||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63178) 2000 YJ69||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63179) 2000 YZ77||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63180) 2000 YK81||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63181) 2000 YN81||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63182) 2000 YM84||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63183) 2000 YK88||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63184) 2000 YL91||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63185) 2000 YW93||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63186) 2000 YB94||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63187) 2000 YJ94||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63188) 2000 YE96||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63189) 2000 YC97||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63190) 2000 YB103||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63191) 2000 YP106||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63192) 2000 YZ107||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63193) 2000 YY118||||27 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63194) 2000 YB120||||19 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (63195) 2000 YN120||||19 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63196) 2000 YY121||||23 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63197) 2000 YP122||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63198) 2000 YY122||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (63199) 2000 YJ123||||28 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (63200) 2000 YE124||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

63100